Бег — посёлок в Судогодском районе Владимирской области. Входит в состав Муромцевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 1 км на юго-запад от Судогды.

Улицы: Лесная, Механизаторов, Мира, Новая, Октябрьская, Спортивная.

История 
В 1979 году центр Вольно-Артёмовского сельсовета перенесён в посёлок Бег с переименованием его в Беговской сельсовет.

29 августа 2009 года, в день Спаса Нерукотворного в поселке по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия воздвигнут крест на окраине посёлка на месте предполагавшегося строительства часовни во имя благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Почти пять лет строительство часовни не начиналось, пока местный житель Валерий Смирнов не передал земельный участок в центре посёлка в дар Екатерининскому приходу в Судогде. В этом же году был заложен фундамент и установлен деревянный сруб. 17 марта 2015 года на часовню был установлен Крест. 30 марта митрополит Евлогий освятил часовню. Часовня приписана к Екатерининскому храму города Судогда. Богослужения совершается причтом храма.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судогодского района